Дискография американской инди-рок-группы Yo La Tengo насчитывает 13 долгоиграющих пластинок, 4 компиляции, 14 миньонов, 14 синглов, один диск с музыкой к фильмам, один совместный альбом и один сборник кавер-версий.

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Совместные альбомы

Саундтреки

Кавер-альбомы

Примечания

Ссылки 
 

Yo La Tengo